Vulnerabile – album di Luca Madonia del 2006
 Vulnerabile – singolo di Nek del 2011